Дмитрієвський Анатолій Миколайович (* 1937) — доктор геолого-мінералогічних наук, академік Російської академії наук.
 Дмитрієвський Борис Миколайович (1922—1945) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Дмитрієвський Володимир Михайлович (нар. 1949) — радянський і російський кінорежисер, сценарист і кінооператор.
 Дмитрієвський Валеріан Степанович (1902—1943) — радянський конструктор, лауреат Сталінської премії.
 Дмитрієвский В'ячеслав Йосипович (1902—1988) — радянський вчений, двічі лауреат Сталінської премії.
 Дмитрієвський Олексій Опанасович (1856—1929) — історик-літургіст, знавець грецької палеографії та книгарства. Член Петербурзької АН, почесний член Київської, Казанської, Петербурзької та Московської духовних академій. Член-кореспондент АН СРСР.

Дмитрієвський сільський округ

Дмитрієвський район — адміністративно-територіальна одиниця та муніципальне утворення на півночі Курської області.
 Дмитрієвський — хутір Кошехабльського району Адигеї.